Godschalk (Sint-Niklaas), buurtschap van Nieuwkerken-Waas
 Godschalk van Benevento, hertog van Benevento (740-743)
 Godschalk van Orbais (9e eeuw), Saksisch theoloog
 Godschalk van Zutphen, graaf van Zutphen (1037-1064)
 Godschalk (Abodriten) hertog van de Abodriten (1043?-1066)
 Godschalk van Aken (11e eeuw), Duits staatsman en dichter, domproost van Aken
 Godschalk I van Loon, graaf van Lohn (1107-1110)
 Godschalk II van Loon, graaf van Lohn (1152-1185)